Nine kan syfta på:

Nine (film) – en amerikansk/italiensk musikalfilm från 2009
Nine (musikgrupp) – ett hardcore/metal-band som grundades 1994 i Linköping
Nine (musikalbum) – ett album av Fairport Convention
Nine (musikal) – en Broadway-musikal
The Nine –  en amerikansk TV-serie från 2006